Steinmetz

Persone 
 Ádám Steinmetz – pallanuotista ungherese
 Barnabás Steinmetz – pallanuotista ungherese
 Charles Proteus Steinmetz – scienziato, matematico e ingegnere elettrotecnico tedesco naturalizzato statunitense
 Christian Steinmetz – cestista e avvocato statunitense
 János Steinmetz – pallanuotista ungherese
 Johann Wenzel Anton Steinmetz (Stamitz) – compositore e violinista ceco
 Karl Friedrich von Steinmetz – generale tedesco
 Carlos Matías Sandes Steinmetz – cestista argentino
 Richard Steinmetz – attore statunitense
 Sebald Rudolf Steinmetz – sociologo e filosofo olandese

Altro 
 1681 Steinmetz – asteroide